Thomson ist der Familienname einer Reihe bekannter Personen, siehe Thomson (Familienname)

Thomson steht für folgende nach Physikern benannten naturwissenschaftlichen Formeln, Effekten und Einheiten:
William Thomson:
 Joule-Thomson-Effekt beim Ausdehnen eines Gases
 Gibbs-Thomson-Effekt an Grenzflächen von Flüssigkeiten
 Thomson-Effekt, Änderung der Wärmeleitfähigkeit stromdurchflossener Leiter
 Thomsonsche Schwingungsgleichung zur Berechnung der Resonanzfrequenz eines Schwingkreises
 Thomson-Gleichung zur Beschreibung der Physik bei kleinen Flüssigkeitstropfen, siehe Kelvingleichung
 Thomsonfilter, ein Frequenzfilter
 Thomson-Brücke, eine elektrische Schaltung

Nach Joseph John Thomson:
 Thomson (Einheit) (Th), eine veraltete Einheit des Masse-zu-Ladung-Verhältnisses
 Thomson-Streuung von Photonen an geladenen Teilchen
 Problem von Thomson
 Thomsonsches Atommodell

Thomson steht für (benannt nach weiteren Namensträgern):
 Thomson (Mondkrater), ein Mondkrater
 Thomsonwehr, dient zur Messung der Wassermenge
 Thomson-Gazelle, eine Art der Gazelle

Geographische Objekte:
 Thomson Cove, Bucht an der Danco-Küste, Grahamland, Antarktika
 Thomson-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika
 Thomson Head, Landspitze an der Fallières-Küste, Grahamland, Antarktika
 Thomson-Massiv, Massiv im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Thomson Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Thomson Point, Landspitze von Laurie Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Thomson River, diverse Flüsse
 Thomson Rock, Nunatak im Palmerland, Antarktika
 Thomson Summit, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Mount J. J. Thomson, Berg im Viktorialand, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Thomson (Georgia)
 Thomson (Illinois)
 Thomson (Minnesota)
 Thomson (New York)

Schiffe:
 Capitan Thomson, U-Boot der chilenischen Marine (1929)
 Thomson (Schiff), U-Boot der chilenischen Marine (1983)

Unternehmen:
 The Thomson Corporation, kanadisches Konglomerat für elektronische Informationen und Dienstleistungen
 Thomson (Reiseveranstalter), größter britischer Reiseveranstalter, siehe TUI-Gruppe
 Thomson, ein französisches Elektronikunternehmen, 2010 umbenannt in Technicolor, siehe Technicolor (Konzern)
 aus obenstehendem Unternehmen hervorgegangener Markenname der Fernsehsparte von TCL (Unternehmen)
 Thomson-CSF, ehemaliger Namen des französischen Rüstungskonzerns Thales
 Thomson (Fahrradteilehersteller), amerikanischer Fahrradteilehersteller
 Établissements Thomson, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Thomson Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Thomson-Houston Electric Company, ehemaliges US-amerikanisches Unternehmen zur Herstellung elektrischer Anlagen
 British Thomson-Houston, ehemaliges britisches Maschinenbauunternehmen
 Compagnie Française Thomson-Houston, eine französische Schwestergesellschaft von General Electric aus den Vereinigten Staaten
 The Thomson Motor Car Company Ltd, ehemaliger australischer Hersteller von Automobilen

Siehe auch:
 Thompson, Thompson (Familienname)
 Thomsen
 Tomson
 Thomson Township